Hawkesworth ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Hawkesworth (* 1951), kanadischer Politiker 
 Chris Hawkesworth (* 1947), britischer Geochemiker und Geologe

 Mary Hawkesworth (* 1952), US-amerikanische Politologin
 M. Maurice Hawkesworth (* 1960), US-amerikanischer Songwriter und Produzent 
 William de Hawkesworth († 1349), britischer Universitätskanzler